Anigozanthos är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Anigozanthos ingår i familjen Haemodoraceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Himmelsblomsordningen
Anigozanthos